Запо́льская — женская форма фамилии Запольский и название населённых пунктов:

 Фамилия 
 Запольская, Анастасия Васильевна (род. 1982) — мастер спорта России по боксу, чемпионка Кубка России.
 Запольская, Габриеля (1857—1921) — польская писательница, драматург, актриса. 
 Запольская, Любовь Николаевна (1871—1943) — русский и советский математик, одна из первых женщин-математиков в России. 
 Населённые пункты 
 Запольская — деревня в Даровском районе Кировской области.
 Запольская — деревня в Прилузском районе Коми.
 Запольская — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Запольская — деревня в городском округе Верхотурский Свердловской области.

 См. также 
 Запольская волость